Le Grasshopper Cup 2022 est l'édition masculine 2022 du tournoi de squash Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 18 au . Tous les matchs se disputent au meilleur des trois jeux à l'exception des demi-finales et de la finale qui se déroule au format classique du meilleur des cinq jeux. 

Ce tournoi de squash oppose 24 joueurs dont 8 têtes de série et un joueur invité, le champion de Suisse Dimitri Steinmann.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Grasshopper Cup féminin 2022

Liens externes 
 page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2022
Sport en octobre 2022
Squash en 2022